В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории Свердловской области, — 310 человек;
 уроженцы Свердловской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 46 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие в Свердловскую область на постоянное проживание из других регионов, — 11 человек;

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и месте смерти ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Первое присвоение звания Героя Социалистического Труда в Свердловской области произошло 20 января 1943  года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в деле организации производства, конструирования и усовершенствования танков и умелое руководство заводами были награждены директора Д. Е. Кочетков, Ю. Е. Максарёв, Б. Г. Музруков и главный конструктор А. А. Морозов.

В отличие от многих регионов СССР, в Свердловской области большинство Героев Социалистического Труда приходилось не на сельское хозяйство, а на металлургическую промышленность — 89 человек. Остальные Герои работали в сфере сельского хозяйства — 58, машиностроения и строительства — по 27, оборонной промышленности — 18, транспорта, атомной и лесоперерабатывающей промышленности — по 13, энергетики — 10, угольной и радиопромышленности — по 8, промышленности стройматериалов — 5, электротехнической промышленности — 4, науки — 3, химической, нефтехимической, лёгкой, пищевой промышленности, госуправления — по 2, станкостроения, медицинской промышленности, автодорожного хозяйства, образования, здравоохранения — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Свердловской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Свердловской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Свердловскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Тетерин Е. Герои Труда. Герои Социалистического Труда. Полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Герои Труда Российской Федерации. Свердловская область. — Екатеринбург, 2020. — 512 с.

См. также 
 Список Героев Советского Союза (Свердловская область)
 Список полных кавалеров ордена Славы (Свердловская область)

XX век в Свердловской области

Свердловск